Појам Ракајн може да означава:

 Ракајн (држава)

 Ракајн (народ)

 Ракајн (језик)